«Смешарики» — название нескольких анимационных фильмов и сериалов.
 «Смешарики» — российский анимационный мультсериал для детей, созданный студией «Петербург».
 «Смешарики. Азбуки» — спин-офф мультсериала «Смешарики», выходящий с 2006 и по сей день.
 «Смешарики. Начало» — полнометражный фильм 2011 года. Является приквелом к мультсерилу Смешарики.
 «Пин-Код» — позновательный спин-офф проекта «Смешарики», целью которого является развитие интереса к изобретательству, программированию и науке у детей.
 «Смешарики. Новые приключения» — спин-офф мультсериала «Смешарики», выходивший в 2012—2013 годах и являющийся прямым продолжением основного сериала.
 «Смешарики.Спорт» - спин-офф мультсериала «Смешарики», состоящего из шестиминутных сюжетов о различных видах спорта.
 «Смешарики. Легенда о золотом драконе» — полнометражный фильм «Смешарики» 2016 года.
 «Смешарики. Дежавю» — полнометражный фильм «Смешарики» 2018 года.